

Geografia
 Cassis – comune francese situato nel dipartimento delle Bocche del Rodano

Persone
 Clemente Cassis – imprenditore e pittore italiano
 Giovanni Cassis –magistrato, prefetto e politico italiano
 Ignazio Cassis – medico e politico italiano naturalizzato svizzero

Altro
 Cassis – denominazione francese del ribes nero